

Astronautica 
 Mars – sonde spaziali sovietiche
MARS (Mid-Atlantic Regional Spaceport) – complesso di lancio orbitale situato sull'isola di Wallops in Virginia, Stati Uniti d'America

Cinema e televisione 
 Mars – film del 1997 diretto da Jon Hess
 Mars - Dove nascono i sogni – film del 2004 diretto da Anna Melikian
 Mars – film del 2010 diretto da Geoff Marslett
 Mars – serie televisiva taiwanese del 2004
 Mars – serie televisiva del 2016 prodotta da National Geographic Society

Crittografia 
 MARS – cifrario a blocchi

Fumetti 
 Mars – manga di Fuyumi Sōryō
 Mars – manga di Mitsuteru Yokoyama del 1976
Mars – personaggio di Ultimate Muscle

Geografia 
 Mars – comune francese dell'Ardèche
 Mars – comune francese della Gard
 Mars – comune francese della Loira
Mars – comune statunitense in Pennsylvania
Mars – montagna in provincia di Biella
Les Mars – comune francese della Creuse

Musica 
 Mars – gruppo musicale di No Wave statunitense
 M.A.R.S. – supergruppo heavy metal anni ottanta
 MARS – album musicale di GACKT del 2000
 Mars – singolo di Yungblud del 2020

Persone 

 Bruno Mars – popstar statunitense
 Mick Mars – chitarrista heavy metal statunitense

Altro 
 Mars – multinazionale alimentare statunitense
 Mars – barretta di cioccolato prodotta dalla Mars
 Mars – vascello della Reale Marina di Danimarca-Norvegia, varato nel 1784
 ITL MARS – mirino laser

Altri progetti